La fougasse est un pain provençal.
 Une fougasse est une mine improvisée en creusant un trou dans lequel on place un explosif et que l'on bourre de pierres et de terre.
 Une fougasse incendiaire est une mine qui utilise une charge explosive pour projeter un liquide enflammé sur une cible.